Дэ́вид Мэ́ги (): Дэвид Мэги (1877—1960) — американский классический филолог (антиковед), академик.
  (род. 1962) — американский сценарист, известный текстами к фильмам «Волшебная страна» (2004), «Мисс Петтигрю…» (2008) и «Жизнь Пи» (2012).